Armstrong hace referencia a varios artículos:

Ciencia
(6469) Armstrong, asteroide;
Armstrong (cráter), en la luna;

Empresas 
 Armstrong Motorcycles, fábrica británica de motocicletas;
 Armstrong, fabricante de automóviles británico;

Localidades
 Armstrong (Argentina)
 Armstrong (Columbia Británica), en Canadá;
En Estados Unidos
 Armstrong (Iowa)
 Armstrong (Misuri)
 Armstrong (Oklahoma)

Personas 
 Billie Joe Armstrong, músico estadounidense;
 B. J. Armstrong, baloncestista estadounidense de los Chicago Bulls;
 Craig Armstrong, compositor escocés;
 Debbie Armstrong, esquiadora estadounidense;
 Dido Armstrong, cantante pop británica;
 Edwin Armstrong, ingeniero estadounidense que inventó la radio FM;
 George Armstrong Custer, militar estadounidense de la conquista del Oeste;
 Gerard Joseph Armstrong, futbolista norirlandés;
 Jeannette C. Armstrong, escritora canadiense;
 Lance Armstrong, ciclista estadounidense;
 Lee Armstrong, actriz estadounidense;
 Louis Armstrong, Louis "Satchmo" Armstrong, músico de jazz estadounidense;
 Neil Armstrong, astronauta estadounidense y primer hombre en pisar la superficie de la luna;
 Robert Armstrong, varias personas;
 Stacy Armstrong, actriz estadounidense de cine mudo;
 William Armstrong,  barón Armstrong, empresario británico;
 William L. Armstrong, senador estadounidense;
 Tim Armstrong, cantante del grupo de música Rancid, Transplants y Operation;